A.J. McCarron, né le  à Mobile, est un américain joueur professionnel de football américain au poste de quarterback.

Biographie

Carrière universitaire 
Au niveau universitaire, il joue quatre saisons avec le Crimson Tide de l'Alabama où il remporte le titre universitaire en 2010, 2012 et 2013.

Carrière professionnelle 
A.J. McCarron est ensuite sélectionné au cinquième tour de la draft 2014 de la National Football League par la franchise des Bengals de Cincinnati.

Statistiques

NFL 

|-
| 2014 || Bengals de Cincinnati
| 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2015 || Bengals de Cincinnati
| 7 || 119 || 79 || 66,4 || 854 || 6 || 2 || 97,1 || 14 || 31 || 2,2 || 0
|-
| 2016 || Bengals de Cincinnati
| 1 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2017 || Bengals de Cincinnati
| 3 || 14 || 7 || 50,0 || 66 || 0 || 0 || 63,4 || - || - || - || -
|-
| 2018 || Raiders d'Oakland
| 2 || 3 || 1 || 33,3 || 8 || 0 || 0 || 42,4 || 3 || -2 || 0,7 || 0
|-
| 2019 || Texans de Houston
| 2 || 37 || 21 || 56,8 || 225 || 0 || 1 || 63,5 || 5 || 39 || 7,8 || 1
|-
| 2020 || Texans de Houston
| 2 || 1 || 1 || 100 || 20 || 0 || 0 || 118,7 || - || - || - || -
|-

| 17|| 174 || 109 || 62,6 ||  || 6 || 3 || 86,2 || 22 || 68 || 3,1 || 1

|-
| 2015 || Bengals de Cincinnati
| 1 || 41 || 23 || 56,1 || 212 || 1 || 1 || 68,8 || 5 || 9 || 1,8 || 0
|-

| 1 || 41 || 23 || 56,1 || 212 || 1 || 1 || 68,8 || 5 || 9 || 1,8 || 0

Notes et références

Liens externes 

Naissance en septembre 1990
Joueur américain de football américain
Quarterback
Étudiant de l'université de l'Alabama
Joueur de football américain du Crimson Tide de l'Alabama
Choix de draft des Bengals de Cincinnati
Joueur des Bengals de Cincinnati
Joueur des Bills de Buffalo
Joueur des Raiders d'Oakland
Joueur des Texans de Houston
Joueur des Falcons d'Atlanta